Il doppio del torneo di tennis Eckerd Tennis Open 1978, facente parte del WTA Tour 1978, ha avuto come vincitrici Martina Navrátilová e Anne Smith che hanno battuto in finale Kerry Reid e Wendy Turnbull 7-6, 6-3.

Tabellone

Collegamenti esterni 

Eckerd Tennis Open 1978